Delphinia () ist:

 Delphinia (Beiname), eine Epiklese der griechischen Göttin Artemis
 Delphinia (Fest), ein Fest im antiken Griechenland